Le Noyer puede referirse a: 

 Le Noyer, comuna de Altos Alpes.
 Le Noyer, comuna de Cher.
 Le Noyer, comuna de Saboya.